Вадим Анатольевич Крысько — доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1990), соросовский профессор (2000), почётный доктор Технического университета г. Лодзь (Польша, 2012), заведующий кафедрой «Математика и моделирование» в Саратовском государственном техническом университете (СГТУ). Член-корреспондент Международной Академии Наук Высшей Школы (МАН ВШ) c 1997 г., и член-корреспондент Академии инженерных наук Российской Федерации с 1998 г.

Научный вклад 
Создал научное направление по построению, обоснованию и численной реализации новых классов уравнений математической физики гиперболо-параболического типов, найдены эффективные методы их численного решения. В последнее время на кафедре интенсивно развивается новое направление, связанное с моделированием в области биомеханики и стохастической динамики. Под руководством В.А. Крысько было защищено 10 докторских диссертаций  и 58 кандидатских диссертаций, в том числе 1 Ph.D. В 2011 году О.А. Салтыкова  первая в СГТУ защитила диссертацию «Математическое моделирование регулярных и хаотических колебаний спаянных многослойных балок» в Техническом университете Лодзи (Польша) на соискание ученой степени доктора философии в области механики (Ph.D.)

Награды 
 Почетная грамота и золотая медаль Министерства высшего и среднего специального образования СССР (1967)
 Почетная грамота Саратовского политехнического института (1982, 1987, 1988)
 Почетная грамота государственного комитета по делам науки и высшей школы (1988)
 Звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР» (1990)
 Почетная грамота министерства образования Саратовской области (1997)
 Почетная грамота губернатора Саратовской области Д. Ф. Аяцкого за заслуги в научной, учебно-воспитательной и общественной деятельности (1997)
 Почетная грамота министерства общего и профессионального образования Российской Федерации (1997)
 Почетная грамота Министерства строительства и архитектуры Саратовской области (1997)
 Почетный работник Высшего и среднего специального образования РФ (2000)
 Почетная грамота Саратовского государственного технического университета (2000)
 Диплом первой степени победителя открытого конкурса за лучшую научно-техническую и инновационную работу по естественным наукам учащейся молодежи вузов России (2003)
 Почетная грамота Министерства науки и спорта Польши Miroslawa Sawicki за издании монографии издательстве Springer (2004)
 Первый лауреат премии имени проф. А. И. Андрющенко в области фундаментальных наук (2005)
 Почетный работник Саратовского государственного технического университета (2005)
 Диплом II степени Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. за лучшую научную работу в номинации «Статья» (2012)
 Сейм Технического университета г. Лодзь (Польша) присвоил профессору Крысько В. А. звание «Почетный доктор» (2012) .

Учебная работа 
Под руководством Крысько В. А. в стенах Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. в 2010 г. открыто в университете фундаментальное направление по подготовке кадров «Прикладная математика и информатика» .

Публикации 
Издано 8 монографий на английском языке, 8 монографий на польском языке, и 16 монографий на русском языке. Автор 142 публикации в национальных российских научных журналах, 86 публикаций в международных журналах, 101 публикация в трудах конференций различного уровня, 154 в сборниках и депонированных. Тематика работ — такие разделы механики, как термоупругость и термопластичность, теория оптимизации механических систем, теория распространения упругих волн при ударе, теория связанных задач термоупругости и взаимодействия гибких упругих оболочек с трансзвуковым потоком газа, численные методы решения нелинейных задач теории оболочек.

В 1967 году В.А. Крысько в Саратове защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме  «Применение вариационного метода В.З.Власова к исследованию напряженного и деформированного состояния гибких изотропных и ортотропных пластинок». Научный руководитель — доктор технических наук, доктор В.В. Петров.

Mонографии 
 Deterministic Chaos in One Dimensional Continuous System (2016)  Jan Awrejcewicz, Vadim A Krysko, Irina V Papkova, Anton V Krysko World Scientific Publishing
 Chaos in Structural Mechanics (2008)  Jan Awrejcewicz, Vadim Anatolevich Krys’ko Springer
 Thermo-Dynamics of Plates and Shells  (2007) Jan Awrejcewicz, Vadim Anatolevich Krys’ko, Anton V. Krys’ko, Springer
 Introduction to Asymptotic Methods  (2006) Jan Awrejcewicz and Vadim A. Krysko Chapman and Hall/CRC Press
 Nonlinear dynamics of continuous elastic systems  (2004) Jan Awrejcewicz, Vadim Anatolevich, Krys’ko, Alexander F. Vakakis Springer
 Nonclassical Thermoelastic Problems in Nonlinear Dynamics of Shells  (2003) Jan Awrejcewicz, Vadim A. Krysko Springer

Комментарии

Примечания 

Математики России
Преподаватели Саратовского технического университета
Выпускники Саратовского технического университета